Force de frappe steht:

 für die Atomstreitmacht der Französischen Streitkräfte siehe Force de dissuasion nucléaire française
 für die gleichnamige Krimiserie siehe Auf eigene Faust (Fernsehserie)